Das 20-km-Einzelrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 11. Februar 2006 um 13:00 Uhr in Centro Olimpico di Biathlon ausgetragen. Es gingen insgesamt 88 Athleten aus 34 Nationen an den Start. Die Goldmedaille gewann Michael Greis aus Deutschland. Die Silbermedaille gewann der Norweger Ole Einar Bjørndalen vor seinem Landsmann Halvard Hanevold.

Der Österreicher Wolfgang Perner wurde auf Grund positiver Dopingproben vom IOC disqualifiziert.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 788 kB)

Einzel (Manner)